Алоа — інша назва держави Алва.
 Aloa — рід тигрових метеликів з родини Erebidae.
 Народ Алоа — згідно з арабськими джерелами жителі нубійської держави Алва.

Джерела 
 Африка: энциклопедический справочник. Т.1. А-К. Москва. «Советская энциклопедия». 1986. -672с. с.248-249.